Fiódor Ivánovich Chaliapin (en ruso, Фёдор Ива́нович Шаля́пин. Kazán, Tartaristán; 13 de febrero de 1873 - París, 12 de abril de 1938) fue un cantante bajo de ópera ruso. Junto a Maria Callas, Enrico Caruso y Titta Ruffo, es considerado epítome de la ópera del siglo XX.

Biografía 
Nació en Kazán (Tartaristán) el 13 de febrero de 1873.  

Debido a su poderosa y flexible voz —junto con su hipnotizante presencia sobre el escenario y su soberbia habilidad para la actuación— se lo considera como uno de los más grandes intérpretes de la historia de la ópera, y se le atribuye el establecimiento de la tradición naturalística de la interpretación en la ópera. Fue el más famoso intérprete de Borís Godunov, Mefistófeles, Iván el Terrible y Don Quichotte, este último papel,  en la película del mismo nombre que en 1933 dirigió Georg Wilhelm Pabst con música de Jacques Ibert, en donde canta las cuatro canciones que este compositor realizó como encargo para la película, al no poderse hacerse cargo de ellas Maurice Ravel.

En 1934, recibió la Legión de Honor de la república francesa.

Falleció en París el 12 de abril de 1938. Fue enterrado en el cementerio parisino des Batignolles donde permaneció hasta 1984, cuando fue trasladado a Rusia y ahora yace en el Cementerio Novodévichi de Moscú.

Referencias

Enlaces externos 

 Audiciones “Chaliapiniana” del ciclo de Maksim Malkov “La colección de grabaciones raras” 

Cantantes líricos de Rusia
Bajos de Rusia
Fallecidos por leucemia
Sepultados en el cementerio Novodévichi
Caballeros de la Legión de Honor
Caballeros de tercera clase de la Orden de San Estanislao
Músicos clásicos del siglo XX de Rusia
Nacidos en Kazán
Fallecidos en París
Fallecidos por cáncer en Francia